Floor Wibaut (1859-1936), homme politique néerlandais
 Gisèle Wibaut (1913-1978), résistante et femme politique belge
 Ursule Wibaut (1887-19??), footballeur français